Ранчо Габријела има више значења:

 Ранчо Габријела (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Габријела (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику